Sinop Airport kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Presidente João Batista Figueiredo Airport, flygplats, Mato Grosso, Sinop,

Turkiet 

 Sinop Airport (flygplats i Turkiet), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar